Příjmení Šimůnek (Šimůnková) nosí více osob:

Šimůnek 
 Antonín Šimůnek, český fyzik
 Bohuslav Šimůnek (1905–2001), československý konstruktér leteckých motorů ČKD-Praga, Tatra, Walter/Motorlet a Avia
 František Šimůnek, více osob, rozcestník
 Jan Šimůnek (* 1987), český fotbalista
 Jaromír Šimůnek (* 1955), český biatlonista
 Jaroslav Šimůnek (1931–1997), český literární teoretik, kritik, pedagog a organizátor festivalu Šrámkova Sobotka
 Josef Šimůnek (* 1964), český horolezec
 Karel Šimůnek (1869–1942), český akademický malíř, grafik, ilustrátor a scénograf
 Ladislav Šimůnek (1916–1969), český fotbalista
 Michael Šimůnek (* 1971), český bubeník
 Milan Šimůnek (* 1962), český fotbalista, obránce
 Miroslav Šimůnek (* 1978), český herec
 Otakar Šimůnek (1908–1972), český politik, poúnorový poslanec a ministr KSČ
 Petr Šimůnek, více osob, rozcestník
 Radomír Šimůnek (1962–2010), český sportovec, cyklista-cyklokrosař
 Robert Šimůnek (* 1971), český historik
 Vladimír Šimůnek, český hudební skladatel
 Vladimír Šimůnek (lyžař) (1928–2008), český běžec na lyžích

Šimůnková 

 Jaroslava Šimůnková (1938–?), česká a československá politička KSČ, za normalizace poslankyně Sněmovny lidu FS
 Monika Šimůnková (* 1972), česká právnička, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 Zora Šimůnková (1965–2021), česká knihovnice, básnířka a organizátorka literárních akcí

Související články 
 Simon, Šimon
 Schimmel

Externí odkazy